Eighth Avenue – ulica na Manhattanie w Nowym Jorku
 Eighth Avenue – ulica w Brooklynie w Nowym Jorku
 Eighth Avenue – stacja metra w Nowym Jorku